Ansons ist der Familienname folgender Personen:

 Artūrs Ansons (* 1984), lettischer Radrennfahrer
 Kurts Ansons (1906–??), lettischer Fußballspieler 
 Uldis Ansons (* 1959), lettischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Anson’s Herrenhaus, ein Mode-Filialist